Agner bezeichnet

 Johann Samuel Agner (1701–1769), evangelischer Geistlicher und Schriftsteller
 Agner (Maryland), Ort im Caroline County
 Agner Airport, Airport im Putnam County, Ohio

 Monte Agner (), ein Berg in der Palagruppe in den Dolomiten